Старожилово — название населённых пунктов в России:

 Старожилово — посёлок городского типа, административный центр Старожиловского района Рязанской области.
 Старожилово — село в Назаровском районе Красноярского края.
 Старожилово — исчезнувшее село в Ленинском районе Крыма.